Rho har flere anvendelser:
 Rho (bogstav) – (Ρ ρ) er et bogstav i det græske alfabet.
 ρ er symbol for radius i det polære koordinatsystem i matematik. Se komplekse tal.
 ρ er symbol for massefylde i fysik og kemi.
 ρ er symbol for resistivitet i fysik.
 Rho (protein) er et protein i bakterier.
 Rho er en italiensk by i regionen Lombardiet i Italien